«Англия ждёт, что каждый выполнит свой долг» () — флажной сигнал, поднятый на флагманском корабле командующего британским флотом адмирала Нельсона «Виктория» перед началом Трафальгарского сражения 21 октября 1805 года.

Изначально Нельсон распорядился отправить сигнал с использованием более книжных слов, однако его подчинённые убедили его использовать самые простые и распространённые слова, которые были бы понятны даже самым малограмотным морякам. На кораблях-адресатах сигнал был записан по-разному, что привело к путанице с воспроизведением точной формулировки сигнала.

По мере того, как Трафальгарское сражение стало использоваться в пропагандистских целях, фраза стала всё чаще цитироваться, в том числе упоминалась в ходе последующих сражений британской армии и флота, и таким образом постепенно внедрилась в массовое сознание англичан.

Ссылки 
 england expects that every man will do his duty // Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина, М: Русский язык, 1998.
 Й. Хейзинга, «В тени завтрашнего дня», глава XV. Героизм

Английские фразы
Наполеоновские войны
1805 год